Abrojo (o abrojos) puede referirse a:

Geografía
 El Abrojo, campo del término municipal de Laguna de Duero (provincia de Valladolid, España).
 Abrojos Montezuma, uno de los cinco territorios de la etnia indígena panameña Ngäbe.

Literatura
 Abrojos (1887), primer poemario de Rubén Darío.

Objetos
 [[Abrojo (arma)|Abrojo]], arma simple formada por varias púas.
 Abrojo, nombre con el que se le conoce al velcro en Argentina.
 Otros 
 El Abrojo, organización no gubernamental uruguaya.
Plantas
 En general, se denomina abrojo a un fruto con cuatro genitales y ganchos que se agarra a la ropa o al pelo de los animales, o a cualquiera de las plantas que los poseen:
 la amarantácea de la especie Salsola kali;
 la apiácea de la especie Eryngium campestre;
 las asteráceas de los géneros Arctium, Carthamus y Xanthium, en particular el abrojo grande o abrojo macho (la especie Xanthium cavanillesii), y la especie Centaurea calcitrapa;
 la cactácea de la especie Opuntia pubescens o, en México, Opuntia engelmannii y, en Antillas y Venezuela, las especies Pereskia bleo y Pereskia portulacifolia;
 las fabáceas de las especies Genista carpetana, Genista hispanica, Genista scorpius y Ononis spinosa;
 las poáceas del género Cenchrus;
 la ranunculácea de la especie Ranunculus arvensis;
 las rosáceas del género Acaena, en particular las especies A. elongata, A. pinnatifida y A. splendens;
 las zigofiláceas del género Tribulus, en particular la especie cosmopolita Tribulus terrestris, y en las Antillas y Venezuela, Tribulus cistoides y Kallstroemia maxima.
 Combinado con otros términos, encontramos:
 Abrojo de Creta, la zigofilácea Fagonia cretica.
 Abrojo de agua, la litrácea Trapa natans.
 Abrojo colorado', la krameriácea Krameria ixine''.

Enlaces externos